Fifth Estate oder The Fifth Estate (englisch: Fünfte Gewalt) bezeichnet:
 eine Erweiterung des Prinzip der Gewaltenteilung, die „fünfte Gewalt“, je nach Kontext Lobbyisten oder Online-Plattformen wie Blogs, Wikileaks usw.
 The Fifth Estate (Band), eine US-amerikanische R&B-Band
 The Fifth Estate (Fernsehsendung), eine kanadische Fernsehsendung
 The Fifth Estate, deutscher Titel Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt, ein US-amerikanischer Spielfilm des Regisseurs Bill Condon aus dem Jahr 2013
 Fifth Estate (Zeitschrift), eine seit 1965 verlegte US-amerikanische Zeitschrift